Niaqulissuaq bezeichnet:
 Niaqulissuaq (Insel, Nuuk), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Niaqulissuaq (Insel, Upernavik), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland